Kvalspelet till herrarnas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 2016 pågår från januari 2015 till mars 2016 och innefattar de olika turneringar som leder fram till att ett nationellt herrlandslag säkrar en plats i de olympiska sommarspelen 2016.

Totalt 15 nationer ska bli klara för OS utöver Brasilien som är automatiskt kvalificerade i egenskap av värdnation.

Asien
Det asiatiska kvalspelet ingick i det asiatiska U23-mästerskapet, som spelades i Qatar mellan 12 och 30 januari 2016. Japan, Sydkorea och Irak blev medaljörer i turnering och kvalificerade sig därigenom för spel i OS.

Afrika
Från Afrika kvalificerade sig de tre främsta lagen från det afrikanska U23-mästerskapet. Mästerskapet spelades 28 november till 12 december 2015 i Senegal och Nigeria, Algeriet och Sydafrika kvalificerade sig för OS.

Sydamerika

Från Sydamerika kvalificerade sig, förutom värdnationen Brasilien, segraren av det sydamerikanska U20-mästerskapet, som spelades 14 januari till 7 februari 2015 i Uruguay. Argentina vann turneringen och tvåan Colombia avancerade till vidare playoff-spel om en OS-plats.

Europa

Det europeiska kvalspelet avgjordes i och med U21-Europamästerskapet i fotboll 2015, som arrangerades 17 – 30 juni 2015 i Tjeckien. Sverige, Portugal, Tyskland och Danmark blev i och med att de avancerade till semifinalerna i turneringen klara för OS.

Grupp A

Grupp B

Oceanien
Oceaniens kval till OS var en del av fotbollsturneringen vid Stilla havs-spelen som hölls i Papua Nya Guinea i juli 2015. Eftersom en del deltagande nationer i Stilla havs-spelen inte är medlemmar i IOK hölls ett eget OS-kval utöver ordinarie turnering där lagen gjorde upp om en plats till OS. Fiji vann kvalet.

 Nya Zeeland vann matchen men fråntogs segern då de använt en spelare som de inte hade tillåtelse till.

Nord- och centralamerika
Det nord- och cemtralamerikanska (CONCACAF) kvalet bestod av en specifik OS-kvalturnering som spelades mellan den 1 och 13 oktober 2015 i USA. Totalt åtta lag deltog där finalisterna Mexiko och Honduras knep direktplatserna till OS. Trean USA avancerade till vidare playoff-spel.

Play off
Ett playoff-kval mellan det bästa icke-kvalificerade laget från Sydamerika respektive Nord- och centralamerika arrangeras i mars 2016 där vinnaren avancerar till OS. Kvalet består av två matcher (hemma/borta).

Sammanställning

Källor

Fotnoter

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2016